Madang Stift (latin: Archidioecesis Madangana) er et romerskkatolsk ærkebispesæde i Madang i Papua Ny Guinea.

Historie 
Leo 13. grundlagde det apostoliske præfektur Kejser Wilhelms Land den 24. Februar 1896 efter Apostolske Vikariat Nypommerns anneksioner. Pius 10. delte det den 25. juli 1913 i de Apostolske Præfekturer "Østlige Kejser Wilhelms Land" og "Vestlige Kejser Wilhelms Land.

Den 23. november 1922 blev bispedømmet med den Apostolske Konstitution Incumbentis Nobis ophøjet til et apostolisk vikariat og tog navnet Apostolske Vikariat Østnyguinea. De ændrede dog navnet til "Apostolske Vikariat Alexishafen" den 15. maj 1952.

Vikariatet måtte den 18. juni 1959 dele sit territorium til oprettelse af tre Apostolske Vikariater Mount Hagen, Lae og Goroka. Derefter fik det rang af Metropolitanerbispedømme og den 15. november 1966 blev de ophøjet til ærkebispedømme og tog det nuværende navn.

Overhoveder

Apostolske Præfekter af Kejser Wilhelms-Land 
 Everardo Limbrock (1900 – 25. juli 1913)

Apostolske Præfekter af de Østlige Kejser Wilhelms-Lande 
 Everardo Limbrock (25. juli 1913 – 1919)

Apostolske Vikarer af Østnyguinea 
 Franziscus Wolf (24. november 1922 – 23. februar 1944)
 Stephen Anthony Appelhans (8. juli 1948 – 16. juli 1951)

Apostolske Vikarer af Alexishafen 
 Adolph Alexander Noser (8. januar 1953 – 15. november 1966)

Ærkebisper af Mandag 
 Adolph Alexander Noser (15. november 1966 – 19. december 1975)
 Leo Arkfeld (19. december 1975 – 31. december 1987)
 Benedict To Varpin (31. december 1987 – 24. juli 2001)
 Wilhelm Kurtz (24. juli 2001 – 30. november 2010)
 Stephen Reichert (siden 30. november 2010)

Statistik

Se også 
 Stift
 Romersk-katolske kirke i Papua Ny Guinea

Eksterne henvisninger 
 Archdiocese of Madang  
 Metropolitan Archdiocese of Madang, Papua New Guinea 

Papua Ny Guinea
Stifter
Madang